Peninjauan (Buay Runjung), een plaats in Indonesië
Peninjauan (Peninjauan), een plaats in Indonesië
Peninjauan (Maro Sebo Ulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing